Artag ist der Name folgender Personen:

 Artag (Georgien), Herrscher Georgiens von 78 v. Chr.–63 v. Chr.
 Tömöriin Artag (1943–1993), mongolischer Ringer